В парному розряді жіночого тенісного турніру Australian Indoors 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)

 Кеті Джордан /  Алісія Молтон (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Australian Indoors